El Pla de la Serra és una plana a cavall dels termes municipals de Torregrossa i de Mollerussa, a la comarca del Pla d'Urgell).

Està situada a l'extrem sud-occidental del terme de Mollerussa, i en el nord-oriental del de Torregrossa. Està emmarcat a llevant per la Séquia Superior i a migdia i ponent per la Séquia de la Serra. El travessa la Carrerada Reial.

Enllaços externs 
 El Pla de la Serra, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Serra
Serra
Planes de Catalunya